Zyklon B, een pesticide die door nazi-Duitsland gebruikt werd in gaskamers tijdens de Holocaust.
 Zyklon (band), Noorse blackmetalband.